Pickeringia – genere di piante della famiglia delle Fabacee
 784 Pickeringia – asteroide della fascia principale